Нік Бойнтон (,  14 січня 1979, Ноблетон) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 600 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1995 року.

Обраний під 9-м загальним номером у 1997 «Вашингтон Кепіталс», а в 1999 під 21-м загальним номером командою «Бостон Брюїнс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 13 років, захищав кольори команд «Бостон Брюїнс», «Ноттінгем Пантерс» (БЕЛ), «Фінікс Койотс», «Флорида Пантерс», «Анагайм Дакс», «Чикаго Блекгокс» та «Філадельфія Флаєрс».

Загалом провів 626 матчів у НХЛ, включаючи 21 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2004.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Анагайм Дакс» — 2010.

Статистика

Посилання 

 

канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Провіденс Брюїнс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Ноттінгем Пантерс»
Хокеїсти «Фінікс Койотс»
Хокеїсти «Флорида Пантерс»
Хокеїсти «Анагайм Дакс»
Хокеїсти «Манітоба Мус»
Хокеїсти «Рокфорд АйсХогс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Хокеїсти «Філадельфія Флайєрс»
Задрафтовані «Бостон Брюїнс»
Англійці Канади